Johnsonville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Johnsonville, área no incorporada en Carolina del Norte;
Johnsonville, ciudad en Carolina del Sur;
Municipio de Johnsonville, en Carolina del Norte;
Municipio de Johnsonville, en Minnesota;
New Johnsonville, ciudad en Tennessee.